USS George Washington — кораблі ВМС США, названі на честь Джорджа Вашингтона.

 USS George Washington (1798) — шлюп, збудований у 1798 році. Проданий у 1802 році.
 USS George Washington (ID-3018) — німецький лайнер «SS George Washington», збудований у 1908 році. Реквізований у 1917 році та перетворений на військовий транспорт. Зданий на злам у 1951 році.
 USS George Washington (SSBN-598) — підводний човен однойменного типу. На службі протягом 1959-1985 років.
 USS George Washington (CVN-73) — ударний авіаносець типу «Німіц». Збудований у 1992 році. Станом на 2017 рік перебуває на службі.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни